José Antonio Zapata puede referirse a:

 José Antonio Zapata, pintor español;
 José Antonio Zapata Cabral, periodista y cineasta mexicano;
 José Antonio Zapata Rocha, militar federalista mexicano del siglo XIX.